Over the Border – film del 1922 diretto da Penrhyn Stanlaws
Over the Border – film del 1950 diretto da Wallace Fox